Стража (; ) е село в Косово, част от Община Качаник, Гнилянски окръг. Населението на селото през 1991 година е 308 души.

Население

Източници 

Села в община Качаник